MCAS steht als Abkürzung für:

 Marine Corps Air Station, Militärflugplatz des US Marine Corps
 Mast cell activation syndrome, eine Immunerkrankung, siehe Mastzellaktivierungssyndrom
 Microsoft Certified Application Specialist, siehe Liste der IT-Zertifikate #Microsoft-Zertifizierungen
 Maneuvering Characteristics Augmentation System, eine Flugsteuerungssoftware der Boeing 737 MAX

Abkürzung